Сан-Пьетро-ди-Кастелло () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сан-Пьетро-ди-Кастелло — остров в восточной части Венеции в районе Кастелло.
 Сан-Пьетро-ди-Кастелло — католическая церковь в Венеции в районе Кастелло.